Кевер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.
 Ласло Кевер (;  , Папа) — угорський політичний діяч, спікер Національних зборів Угорщини.